Tappisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tappisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Tappisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar